Lingua karekare – lingua parlata in Nigeria
 Karekare – insediamento della regione di Auckland, nella Nuova Zelanda
 Kare-kare – piatto filippino